Burgen – comune del circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Burgen – comune del circondario rurale di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)